«Спарта́к» — советский и российский футбольный клуб из города Туймазы (Башкортостан). В 2021 году команда получила профессиональный статус и в сезоне 2021/22 выступала во втором дивизионе России.

История 
Клуб основан в 1947 году.

В феврале 2021 года генеральный директор клуба «Уфа» Ринат Шайбеков рассказал о том, что туймазинский «Спартак» проходит лицензирование на выступление в сезоне 2021/22 Первенства ПФЛ. 16 июня 2021 года по итогам заседания Комиссии РФС по лицензированию футбольных клубов был представлен список клубов, получивших лицензию на участие во Втором дивизионе ФНЛ (новое название Первенства ПФЛ) в сезоне 2021/22, в котором значился и ФК «Спартак» Туймазы.

Второй дивизион ФНЛ 
Свой первый матч в профессиональном статусе «Спартак» сыграл 14 июля 2021 года на выезде в 1/256 Кубка России против «Лады-Тольятти», где была одержана разгромная победа со счётом 4:0.

28 июля клуб из Туймазов был наказан Контрольно-дисциплинарном комитетом РФС штрафом в 1 миллион рублей, запретом директору клуба Терегулову А. Ф. осуществлять любую связанную с футболом деятельность на полгода и снятием 3 турнирных очков в первенстве из-за поддельных ПЦР-тестов, представленных ФНЛ перед матчем 2-го тура соревнования против миасского «Торпедо». Также, из-за неприбытия на матч, «Спартаку» было засчитано техническое поражение со счётом 0:3.

21 июня 2022 года стало известно, что в сезоне 2022/23 туймазинский клуб не будет выступать на профессиональном уровне.

Достижения 
 Чемпион Башкортостана (2): 1989, 2020
 Обладатель Кубка Башкортостана (5): 1968, 1993, 2018, 2020, 2021
 Обладатель Суперкубка Башкортостана: 2021
 Серебряный призёр первенства России (третий дивизион, зона «Урал — Западная Сибирь»): 2020

Состав 
Состав команды на сезон 2021/22.

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Примечания

Ссылки 
 
 

Футбольные клубы России
Футбольные клубы Башкортостана
Появились в 1967 году в России
Туймазы
Автономные некоммерческие организации РФ